WBW steht für:
 Wasserversorgung Bayerischer Wald
 Werk, Bauen + Wohnen, Schweizer Fachzeitschrift für Architektur
 Wilkes-Barre Wyoming Valley Airport (IATA-Code), Flughafen von Wilkes-Barre, Luzerne County, Pennsylvania

wbw steht für:
 Woi (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Yapen, Indonesien

Abkürzung